Helhoek (Groessen), buurtschap in de gemeente Duiven.
Helhoek (Westvoorne), buurtschap in de gemeente Westvoorne.